Degar, volk in Vietnam, werd door de Franse kolonisten Montagnards (bergbewoners) genoemd
Montagnards (Frankrijk), links-radicale politici in de Nationale Conventie van Frankrijk na de Franse Revolutie
RKVV Montagnards, voetbalvereniging uit Bergen (Limburg)

Zie ook
montagnarde